Carum dissectum är en flockblommig växtart som beskrevs av Henri Ernest Baillon. Carum dissectum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
dissectum